Gaisbühl ist ein Ortsname:

 Gaisbühl (Kreßberg), Weiler im Ortsteil Marktlustenau der Gemeinde Kreßberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Gaisbühl (Laufenburg (Baden)), Zinken im Stadtteil Binzgen von Laufenburg (Baden), Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Gaisbühl (Murrhardt), Weiler im zentralen Gemeindeteil der Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Gaisbühl (Sölden), Zinken der Gemeinde Sölden, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Gaisbühl (Zell im Wiesental), Weiler im Stadtteil Riedichen von Zell im Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg